

Чарнкув — місто в Чарнковсько-Тшцянецькому повіті Великопольського воєводства
 Чарнкув — гміна в Чарнковсько-Тшцянецькому повіті Великопольського воєводства
 Чарнкув — село в гміні Леґницьке Поле Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства